Кијево може да се односи на:

 Кијево (Београд), насеље у Београду, у градској општини Раковица, град Београд, Србија
 Кијево (Баточина), насеље у општини Баточина, Шумадијски управни округ, Србија
 Кијево (Клина), насеље у општини Клина, Пећки управни округ, Србија
 Кијево (Малишево), насеље у општини Малишево, Призренски округ, Косово
 Кијево (Трново), насеље у општини Трново, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Кијево (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ
 Кијево (општина), општина у Шибенско-книнској жупанији, Хрватска

 Застарели назив за Кијев, главни град Украјине

Референце